New Zealand Football Championship 2004/2005 var den första säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 8 lag som vanns av Auckland City som vann både grundserien och slutspelet.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Playoff

Grand Final

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2004 i Nya Zeeland
2005 i Nya Zeeland
2004/2005
Fotbollssäsongen 2004/2005